Horní Újezd kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Horní Újezd (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Horní Újezd (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Horní Újezd (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar